Михаи́л Дудко́:
 Дудко, Михаил Андреевич (1902—1984) — советский артист балета, заслуженный артист РСФСР (1939).
 Дудко, Михаил Дмитриевич (род. 1961) — протоиерей Русской Православной Церкви.